Bastys ist ein litauischer Familienname.

Personen 

 Juozas Bastys  (1934–1995), Landwirtschaftsmanager und Politiker, Mitglied des Seimas
 Mindaugas Bastys  (* 1965), Politiker, Mitglied des Seimas

Familienname
Litauischer Personenname